Роко (Roko, Rocco, etc.) може да се отнася за:

 Алфредо Роко
 Сладкият живот на Дейвид Роко